Hadad ist
 Hadad (Gott), eine syro-phönizische Entsprechung des mesopotamischen Wettergottes Adad
 der ungarische Name von Hodod, einer Ortschaft in Siebenbürgen in Rumänien

Hadad ist der Familienname folgender Personen:
 Amir Hadad (* 1978), israelischer Tennisspieler
 Ben Hadad (* 2002), Synchronsprecher
 Dalli Hadad (* 1982), irakische Sängerin
 Haneh Hadad (* 1919), israelischer Politiker
 Mauricio Hadad (* 1971), kolumbianischer Tennisspieler
 Sarit Hadad (* 1978), israelische Sängerin
 Viko Hadad (* ?), israelischer Fußballspieler und -trainer